As Aventuras de Gregório é um filme brasileiro do gênero comédia de 1920. É um curta-metragem mudo em película de 35mm e P&B, com direção de Luiz de Barros e produzido pela Guanabara Filmes. 

O filme foi rodado na então capital do Brasil (cidade do Rio de Janeiro) e apresenta alguns aspectos da cultura brasileira do início do século XX.

Elenco
Ernesto Begonha
Yole Burlini
Álvaro Fonseca
Manuel F. Araujo

Ligações externas 
 

Filmes dirigidos por Luiz de Barros
Filmes em preto e branco
Filmes em língua portuguesa da década de 1920
Filmes do Brasil de 1920
Filmes mudos
Filmes de comédia do Brasil
Filmes em domínio público